Gadjah Mada steht für:

 Gadjah-Mada-Universität in Yogyakarta, Indonesien
 Gadjah Mada, ein früherer Name der HMS Nonpareil (G16), britischer Zerstörer

Siehe auch:

 Gajah Mada († 1364), indonesischer Politiker und Militärführer